Le tramway de Minsk est un réseau de tramway à traction électrique desservant la ville de Minsk, capitale de la République de Biélorussie. Il a été mis en service le , et comportait alors deux lignes. Il comporte aujourd'hui dix lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte actuellement 10 lignes.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 
 Site de Minsktrans (Минсктранс)
  UrbanRail.Net – Minsk (tram)

Minsk
Transport à Minsk
Fondation en 1929
1929 dans les transports